Якудза:
 Якудза — самоназвание японской мафии
 Якудза эйга — жанр кинематографа Японии
 «Якудза» — фильм режиссёра Сидни Поллака
 Yakuza (серия игр) — серия компьютерных игр в жанре action-adventure